D.B. Cooper, een Amerikaanse vliegtuigkaper
 Dan Cooper (stripreeks), een Belgisch-Franse stripreeks stripreeks